Onderdistrict in Indonesië
 Balung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Balung (Kendit), een plaats in het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
 Balung (Xiii Koto Kampar), een plaats in het regentschap Kampar in de provincie Riau